Аксинин — русская фамилия. Известные носители:
 
 Аксинин, Николай Михайлович (1925—1993) — советский военный, генерал.